Juan Tocino, bailarín y coreógrafo nacido en Málaga en 1967. Desde muy pequeño se interesó en deportes estéticos como la gimnasia y el patinaje artístico el cual empezó con la entrenadora inglesa Toni Congdon. Destacó como patinador ganando numerosas medallas. Una vez terminada su etapa como patinador decidió dedicarse por completo a la danza, no sin antes aprovechar el trabajar con el grupo de teatro “Els comedients”, que le dio una visión del mundo teatral. 

Estudió danza en el instituto del teatro en Sevilla bajo la tutela de Pilar Pérez Calvete. Se formó en este centro también con clases magistrales con el maestro Jose Granero y Carl Paris entre otros. Y recibe una beca para estudiar en la prestigiosa escuela de danza “Martha Graham school of contemporary dance”. En Nueva York. Esto le abrirá muchas puertas en la vida de este joven estudiante. En dicha escuela estudia bajo la tutela de Pearl Lang, Bertrand Ross, Dudley Williams, Amgard Von Vanderleben,  entre otros ilustres profesores. También estudio ballet clásico con Katherine Kingsley ( escuela del A American ballet) y el Maestro Dokowsky en el Conservatorio de Nueva York.

Termina sus estudios coreográficos en 1997. Pasa a formar parte de la compañía de “Martha Graham Ensemble” y más tarde con la compañía principal. En esta compañía baila diversos roles incluyendo la figura de Adan en el duet de Embattled Garden; así como la Cristo en el “Penitente”.

Como coreógrafo y entrenador de patinaje destaca numerosos campeones europeos y mundiales de patinaje artístico tanto de ruedas como de hielo. Ha trabajado como entrenador artístico y coreógrafo de la Selección Española de patinaje artístico así como con la selección del Reino Unido. También fue coreógrafo y entrenador de patinaje para la serie de la BBC "Skate Nation"

En la actualidad, Juan Tocino reside en Londres y se dedica a su otra gran pasión la pintura

Bailarines de España
Personas de Málaga